Ciccio Ingrassia – attore, comico e regista italiano
Frankie Ingrassia – attrice, regista, produttrice e sceneggiatrice statunitense di origini italiane
Giampiero Ingrassia – attore italiano
Gianfilippo Ingrassia – medico e anatomista italiano
Julien Ingrassia – copilota di rally francese
Luigi Ingrassia – calciatore italiano